L'édition 2022 du tournoi de tennis de Lyon se déroule du 15 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
On note les forfaits du Belge David Goffin, des Français Benjamin Bonzi et Gaël Monfils, et de l'Italien Lorenzo Musetti. Ils sont respectivement remplacés par Holger Rune, Yosuke Watanuki, Michael Mmoh et Kwon Soon-woo.

Lauréats 
Le Britannique Cameron Norrie remporte le tournoi en battant en finale Alex Molčan. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Ivan Dodig et Austin Krajicek décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Máximo González et Marcelo Melo. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lyon
 Saison 2022 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 
 

Lyon
ATP 2022
Tennis en France en 2022
Tennis en mai 2022
Sport en France en mai 2022